Canapville (Calvados)
 Canapville (Orne)